Reichenbach ist ein Einschlagkrater im Osten der Mondvorderseite, südwestlich des Mare Fecunditatis, östlich des Kraters Neander und nordwestlich von Stevinus.
Der Krater ist sehr stark erodiert, das Innere ist weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Optiker und Erfinder Georg Friedrich von Reichenbach offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Reichenbach auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)